Brûlin bzw. Brulin steht für:

 Brulin (Dorf) [ˈbrulin], ein Dorf im Landkreis Śniadowo, Kreis Łomża, Woiwodschaft Podlachien, im Nordosten Polens
 SS Brulin, ein US-amerikanischer Seefrachter, der von 1924 bis 1960 auf den Großen Seen verkehrte
 Tone Brulin (1926–2019), belgischer Dramatiker und Regisseur sowie Theaterpädagoge
 Villers-Brûlin, eine französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais